Арутюнов, Александр:
 Арутюнов, Александр Борисович (род. 1971) — российский предприниматель.
 Арутюнов, Александр Иванович (1903—1978) — советский нейрохирург.